Disney Television Animation — (или просто DisneyTVA), американская телевизионная анимационная студия медиакорпорации The Walt Disney Company, основной деятельностью которой является производство анимационных сериалов для телевидения.

Штаб квартира находится в городе Глендейл, Калифорния через дорогу от основного подразделения компании.
До 2006 года Walt Disney Television Animation имело филиалы в разных странах мира (Франции, Японии, Южной Корее, Тайване и Австралии).
Основанная в 1984 году Walt Disney Pictures Television Animation Group была переименована в Walt Disney Television Animation в середине 1988 года, а в 2011 году название было укорочено до Disney Television Animation.

Мультсериалы

Интересные факты 
 Первые классические диснеевские мультсериалы были созданы телевизионным подразделением компании Дисней совместно с японской анимационной корпорацией TMS Entertainment.
 Бюджет любого классического диснеевского мультсериала конца 80-х-начала 90-х составлял — $20 млн (по $270,000 за серию)

Примечания

Ссылки 

Мультипликационные студии США
Подразделения The Walt Disney Company

Глендейл (Калифорния)